Saint-Martin-le-Vieil é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 13,25 km².

Demografia

Comunas de Aude